

Palmarès

Squadra

Real Madrid: 2021-22
 
Partizan Belgrado: 2018

Real Madrid: 2021, 2022

Individuale
MVP Coppa di Serba: 1
Partizan Belgrado: 2018

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Scheda su thedraftreview.com